Abraham Darby ist der Name folgender Personen:

* Abraham Darby I (1676–1717), englischer Eisenfabrikant
 Abraham Darby II (1711–1763), englischer Eisenfabrikant und Erfinder
 Abraham Darby III (1750–1791), englischer Eisenfabrikant

Albraham Darby bezeichnet:
 Abraham Darby (Rose), eine Rosensorte